Agharta é um álbum ao vivo de Miles Davis.

Faixas

LP
Todas as faixas compostas por Miles Davis.

CD - Versão americana, de 1991
Todas as faixas compostas por Miles Davis.

CD - Versão japonesa, de 1996
Todas as faixas compostas por Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1976